Casaseca de Campeán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casaseca de Campeán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Casaseca de Campeán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar